Telimena – imię żeńskie
 Telimena – postać z poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza
 Telimena – polski dom mody 
 Telimena – willa w Zakopanem

Zobacz też